Niemcy:
 Wulfen – dzielnica miasta Dorsten
 Wulfen – dzielnica miasta Fehmarn
  Wulfen – dzielnica gminy Osternienburger Land w kraju związkowym Saksonia-Anhalt, w powiecie Anhalt-Bitterfeld

Osoby:
 Franz Xaver von Wulfen – niemiecki botanik